Lubelski est un patronyme porté notamment par :
 Alfred Lubelski (1880-1923), médecin, compositeur, artiste de cabaret et chanteur polonais ;
 Mieczysław Lubelski (1887-1965), sculpteur polonais ;
 Salomon Lubelski (1902-1941), mathématicien polonais ;
 Tadeusz Lubelski (1949-), historien du cinéma polonais, critique et traducteur ;

Patronyme polonais